T52 peut signifier :
 Effet toxique de solvants organiques, d’après la classification internationale des maladies ;
 Siemens et Halske T52, une machine de chiffrement et un téléscripteur allemand ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres